

Presentación previa 
La pareja india Purav Raja y Divij Sharan fueron los campeones defensores. Pudieron defender exitosamente su título tras derrotar en la final a la pareja formada por el tailandés Sanchai Ratiwatana y el neozelandés Michael Venus.

Cabeza de serie 
 ' Purav Raja /  Divij Sharan (Campeones)
  Sanchai Ratiwatana /  Michael Venus (Final)
  Hsien-Yin Peng /  Tsung-Hua Yang (Semifinales)
  Toshihide Matsui /  Danai Udomchoke (Semifinales)

Cuadro

Referencias

Enlaces externos 
 Cuadro de dobles

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Kioto 2014